track (krystalografia) – defekt sieci krystalicznej minerałów
 Track (Olsztyn) – część Olsztyna
 Track Records – wytwórnia płytowa